Herman Andersen er navnet på flere personer:

 Herman Andersen (billedhugger) — dansk billedhugger
 Herman Andersen (bryder) — dansk bryder
 Hermann Andersen — dansk atletikudøver